Михаило Јовановић може да се односи на:

 Михаило Јовановић (трговац) (?-1851), трговац, добротвор, председник Матице српске.
 Митрополит београдски Михаило (1826-1898)
 Михаило П. Јовановић (1855-1944), министар правде Србије 1903. и 1904-1905.
 Михаило Љ. Јовановић (1877-1939), генерал Краљевине Југославије